In 1920/21 werd het tweede voetbalkampioenschap van Elbe gespeeld, dat georganiseerd werd door de Midden-Duitse voetbalbond. Preußen Magdeburg werd kampioen en plaatste zich voor de Midden-Duitse eindronde. In de groepsfase met zeven clubs werd de club laatste.

Kreisliga

1. Kreisklasse
Er zijn geen standen meer bekend van de vier groepen, enkel dat FV Fortuna Magdeburg, SV Dessau 98, SC Herta Wittenberge en SV 09 Staßfurt groepswinnaar werden en dat Fortuna Magdeburg en Dessauer SV 98 de finale om de titel speelden. De winnaar daarvan nam nog deel aan de promotie-degradatie play-off.

Finale
 Heen

 Terug

Promotie-degradatie play-off
Er werden vier wedstrijden gespeeld, waarvan enkel de uitslag van de vierde beslissende wedstrijd bekend is.

Externe links
 fussball-historie
 Euroleagues

Voetbalkampioenschap van Elbe
Duits competitievoetbal 1920/21